Ribeiro ist ein ursprünglich ortsbezogener portugiesischer Familienname mit der Bedeutung „kleiner Fluss“ oder „Bach“, abgeleitet von dem portugiesischen Wort ribeira.

Namensträger

A 
 Abel Ribeiro Camelo (1902–1966), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Goiás
 Adriano Leite Ribeiro (* 1982), brasilianischer Fußballspieler

 Alberto Ribeiro (1920–2002), portugiesischer Sänger (Tenor) und Schauspieler
 Alberto do Carmo Bento Ribeiro (* 1941), angolanischer Politiker und Diplomat
 Albino Ribeiro, Herrscher von Motael
 Alex Ribeiro Garcia (* 1980), brasilianischer Basketballspieler
 Alex-Dias Ribeiro (* 1948), brasilianischer Rennfahrer
 Alexsandro Victor de Souza Ribeiro (* 1999), brasilianischer Fußballspieler
 Alfonso Ribeiro (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Alois Ribeiro (* 1992), deutsch-brasilianischer Fußballspieler
 Altivo Pacheco Ribeiro (1916–1987), brasilianischer Geistlicher, Weihbischof in Juiz de Fora
 Ana da Conceição Ribeiro (* 1967), osttimoresische Politikerin

 Aquilino Ribeiro (1885–1963), portugiesischer Schriftsteller
 Arnaldo Ribeiro (1930–2009), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Ribeirão Preto
 Artur Ribeiro (* 1963), portugiesischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Augusto Heleno Ribeiro Pereira (* 1947), brasilianischer General und Politiker, siehe Augusto Heleno
 Aurélio Freitas Ribeiro (* 1971), osttimoresischer Politiker

B 
 Bernard Ribeiro, Baron Ribeiro (* 1944), aus Ghana stammender britischer Arzt und Politiker der Conservative Party
 Bernardim Ribeiro (1482–1552), portugiesischer Schriftsteller
 Boanerges Ribeiro (1919–2003), brasilianischer presbyterianischer Pfarrer
 Boavida Ribeiro, osttimoresischer Polizist

C 
 Carlos Ribeiro (1813–1882), portugiesischer Geologe, Militär, Lehrer, Beamter und Politiker
 Carlos Queiroz Ribeiro (1907–1949), portugiesischer Lyriker
 Caroline Ribeiro (* 1979), brasilianisches Model
 Catherine Ribeiro (* 1941), französische Sängerin
 Celia Liése Brancão Ribeiro (* 1981), brasilianische Fußballspielerin und -trainerin, siehe Liése Brancão
 Cinthia Ribeiro (* 1976), brasilianische Politikerin

D 
 Daniella Ribeiro (* 1972), brasilianische Politikerin
 Djamila Ribeiro (* 1980), afrobrasilianische Feministin, Journalistin und Philosophin
 Domingos da Costa Ribeiro († 1979), osttimoresischer Politiker und Freiheitskämpfer
 Daniel Ribeiro (* 1982), brasilianischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Darcy Ribeiro (1922–1997), brasilianischer Anthropologe, Politiker und Schriftsteller
 Delfim Ribeiro Guedes (1908–1985), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von São João del Rei
 Domingos Sávio Cabral Ribeiro (* 1967), osttimoresischer Politiker

E 
 Edgard Telles Ribeiro (* 1944), brasilianischer Diplomat
 Édson Ribeiro (* 1972), brasilianischer Leichtathlet
 Eduardo Ribeiro (* 2001), brasilianischer Mittelstreckenläufer
 Eduardo Ribeiro dos Santos (Eduardo; * 1980), brasilianischer Fußballspieler
 Elionar Nascimento Ribeiro (* 1982), brasilianischer Fußballspieler
 Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro (1849–1907), portugiesischer Politiker
 Éverton Ribeiro (* 1989), brasilianischer Fußballspieler

F 
 Fábio Ribeiro (Fabinho; * 1965), brasilianischer Fußballspieler 
 Fernanda Ribeiro (* 1969), portugiesische Leichtathletin
 Fernando Ribeiro (* 1974), portugiesischer Musiker
 Fernando Ribeiro (Schachspieler) (* 1966), portugiesischer Schachspieler
 Filipe Ribeiro de Meneses (* 1969), portugiesischer Historiker und Hochschullehrer

G 
 Gilberto Ribeiro Gonçalves (* 1980), brasilianischer Fußballspieler
 Giovanni Manson Ribeiro (* 2002), brasilianischer Fußballspieler
 Gonçalo Ribeiro Telles (1922–2020), portugiesischer Politiker und Landschaftsarchitekt

H 
 Hugo Ribeiro Carneiro (1889–1979), brasilianischer Politiker

I 
 Ivani Ribeiro (1922–1995), brasilianische Komponistin und Autorin
 Isabel Ribeiro (1941–1990), brasilianische Schauspielerin

J 
 Jaime Ribeiro (1959–2019), osttimoresischer Freiheitskämpfer
 Joana Ribeiro (* 1992), portugiesische Schauspielerin

 Jorge Ribeiro (* 1981), portugiesischer Fußballspieler

 Juliano Ribeiro Salgado (* 1974), brasilianischer Regisseur, Drehbuchautor und Kameramann
 Júlio Ribeiro (1845–1890), brasilianischer Schriftsteller und Grammatiker

L 
 Lais Ribeiro (* 1990), brasilianisches Model
 Lenon Fernandes Ribeiro (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Liberato Ribeiro Pinto (1880–1949), portugiesischer Militär und Ministerpräsident

 Luís Mendes Ribeiro (* 1978), osttimoresischer Politiker

M 
 Manoel Gomes Ribeiro (1841–1920), brasilianischer Offizier und Politiker

 Mário Ribeiro (1935–2021), portugiesischer Sportschütze
 Mauro Ribeiro (* 1964), brasilianischer Radrennfahrer
 Mendes Ribeiro Filho († 2015), brasilianischer Politiker

 Mike Ribeiro (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler

 Moacyr Ribeiro Briggs (1900–1968), brasilianischer Diplomat

N 
 Nuno Ribeiro (* 1977), portugiesischer Radrennfahrer

O 
 Orlando Ribeiro (1911–1997), portugiesischer Geograf und Historiker

P 
 Paulina Ribeiro (1950–2021), osttimoresische Unabhängigkeitskämpferin

 Pedro Marcos Ribeiro da Costa (1921–2010), angolanischer römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Saurimo
 Pery Ribeiro (1937–2012), brasilianischer Sänger und Schauspieler
 Pilar Ribeiro (1911–2011), portugiesische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Policarpo Ribeiro de Oliveira (1909–1986), brasilianischer Fußballspieler

R 
 Rafael Ribeiro (* 1986), brasilianischer Sprinter
 Renata Ribeiro (* 1981), brasilianische Beachvolleyballspielerin

 Rodrigo Ribeiro (* 1979), brasilianischer Rennfahrer
 Rui Ribeiro Couto (1898–1963), brasilianischer Schriftsteller

S 
 Sara Cardoso-Ribeiro (* 1958), deutsche Fotografin und Autorin

 Silva Reinaldo Ribeiro (* 1981), brasilianischer Fußballspieler
 Sofia Ribeiro (* 1976), portugiesische Politikerin

T 
 Thiago Ribeiro (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Tiago Ribeiro (* 1992), Schweizer Fußballspieler

Y 
 Yuri Ribeiro (* 1997), portugiesischer Fußballspieler

Z 
 Zezéu Ribeiro (* 1949), brasilianischer Politiker

Sonstiges 
 Bento Ribeiro, Stadtteil von Rio de Janeiro
 Ribeiro (Wein), spanisches Weinbaugebiet in der nordwestlichen Region Galicien

Einzelnachweise 

Familienname
Portugiesischer Personenname